Якун Мирославич — новгородский посадник в 1137—1141 и 1156—1160 гг.

Посадничество 
В Новгородской первой летописи младшего извода существует список новгородских посадников из 89 имён без датировки. Среди упоминаемых посадников записано и имя Якуна Мирославича, по счёту стоит двадцать вторым. В других списках, которые прилагаются к Новгородской четвёртой и Ермолинской летописям, он стоит двадцать третьим.

После 7 марта 1137 г. Якун Мирославич становится новгородским посадником. В 1141 г. князь Всеволод Ольгович позвал своего брата Святослава из Новгорода (Всеволод хотел своего сына посадить на Новгородское княжение) и тот тайно ночью ушёл из города. С ним бежал и посадник Якун Мирославич с братом Прокопием, однако его с братом изловили новгородцы и побили их чуть не до смерти, и голых сбросили с моста. Но обнаружив их выжившими (прибились к берегу), новгородцы не стали больше бить, а взяли — у Якуна 1000 гривен, у Прокопия 100. Братьев заточили в Чудь, а потом они находились у Юрия Долгорукого из милости. По предположению В. Л. Янина, время расправы над посадником и его братом возможно случилось в феврале 1141 г..

В 1156 г. Якун Мирославич снова становится посадником. Зимой 1160 г. посадничество у него отбирается.

Имя Якша 

Существует предположение, что Якун Мирославич мог называться Якшей (не только от Якова, но и от Якуна могло произойти уменьшительное имя), который фигурирует в ряде Новгородских берестяных грамот (№ 821, 870, 885 и др.).

Семья 
Новгородскими посадниками были также другие родственники Якуна Мирославича. Неизвестная по имени дочь Якуна Мирославича стала второй женой князя Мстислава Ростиславовича в 1176 г.
 Гюрята
 Мирослав Гюрятинич
 Прокопий Мирославич
 Якун Мирославич
 неизвестная дочь + Мстислав Ростиславич (князь ростовский)

Примечания

Литература 
 Гиппиус А. А. Скандинавский след в истории новгородского боярства (в развитие гипотезы А. А. Молчанова о происхождении посадничьего рода Гюрятиничей—Роговичей // Slavica Helsingiensia 27, 2006. — C. 93—108.
 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 872 с.
 Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1997—2000 гг.). — М.: Русские словари, 2004. — Т. XI. — 288 с.
 Янин В. Л. Новгородские посадники. — М.: МГУ, 1962. — 387 с.

См. также 
 Гюрятиничи-Роговичи
 Список новгородских посадников

Ссылки 
 Древнерусские берестяные грамоты 

Персоналии по алфавиту
Новгородские посадники